Regeringen Donald Trump tiltrådte som USA's regering den 20. januar 2017.

Regeringen fratrådte den 20. januar 2021 hvor den nye præsident blev taget i ed.

Sammensætning

Andre 
 Det Hvide Hus pressesekretær: Kayleigh McEnany fra 7. april 2020 (tidligere Stephanie Grisham fra 1. juli 2019 til 7. april 2020 (Sarah Huckabee Sanders fra juli 2017 til 1. juli 2019, tidligere vicepressesekretær (Sean Spicer fra 20. januar til august 2017)))
 Chefstrateg: Ubesat (Steve Bannon fra 20. januar 2017 til 18. august 2017)
 Præsidentrådgiver: Kellyanne Conway
 Rådgiver: Jared Kushner og Stephen Miller
 National sikkerhedsrådgiver: Robert C. O'Brien fra 18. september 2019 (tidligere John R. Bolton fra 9. april 2018 til 10. september 2019, H.R. McMaster fra 20. februar 2017 til 9. april 2018, Michael T. Flynn fra 20. januar til 13. februar 2017)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Om regeringen på Det Hvide Hus' website

USA's politik
Trump, Donald
Donald Trump